Kenzo Suzuki peut désigner :
 Kenzo Suzuki (1950-), astronome japonais ;
 Kenzo Suzuki (1974-), catcheur japonais.